Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en janvier 1981
Tennis en février 1981